Рустави может означать:
 Рустави — город на юго-востоке Грузии.
 Руставский замок — крепость на территории Кахетии.
 «Рустави» — советский и грузинский футбольный клуб (назывался так в последние годы своего существования: 2003—2006).
 «Рустави» — грузинский футбольный клуб (создан в 2015 году).
 «Рустави» — гоночная трасса, расположенная недалеко от города Рустави.
 «Рустави» — государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии.
 Рустау (;  — Рустави) — село в Закавказье, расположено в Цхинвальском районе Южной Осетии, фактически контролирующей село; согласно юрисдикции Грузии — в Горийском муниципалитете.
 «Рустави 2» — грузинская частная телекомпания.